Brezis ist der Familienname folgender Personen:

 Haïm Brezis (* 1944), französischer Mathematiker
 Mihal Brezis, israelische Filmemacherin